Earl Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Earl Township (Berks County, Pennsylvania)
 Earl Township (Illinois)
 Earl Township (Lancaster County, Pennsylvania)
 Earl Township (Oklahoma)